Regno Unito
 New Romney – parrocchia civile del Kent
 Old Romney – parrocchia civile del Kent
 Stati Uniti d'America
 Romney – capoluogo della Contea di Hampshire, Virginia Occidentale

Persone
 Mitt Romney – politico statunitense
 John Thomas Romney Robinson – fisico britannico
 George Romney – pittore inglese